Der Österreichische Bundesrat wurde seit dem 1. Dezember 1920 von folgenden Personen in der Funktion des Präsidenten geleitet.

Präsidenten der Ersten Republik

Präsidenten der Zweiten Republik 

Spalte Z. = Zyklus, vollständiger Durchlauf der Bundesländer

Weblinks 
 Vollständige Liste auf der Seite des Österreichischen Parlaments

 
Liste (Politiker)